Варуна:

 Варуна — ведийское божество.
 Варуна — река в Индии, правый приток Ганга.
 (20000) Варуна — космический объект.